Игорь Владимирович Богадельников (род. 3 июля 1946, г. Уфа, Башкирская АССР) — советский, украинский и российский учёный-инфекционист, врач-педиатр, изобретатель. Доктор медицинских наук (1983), профессор (1984), заслуженный деятель науки и техники Украины (1996). Заведующий курсом детских инфекционных болезней кафедры педиатрии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».

Биография 
Детство И. В. Богадельникова прошло в Ялте, где в НИИ климатологии и климатотерапии работали его родители.

Во время учёбы в ялтинской средней школе № 5 мальчик увлекался спортом, был пионером-инструктором по танцам народов мира, позже стал активно интересоваться медициной. Ещё будучи школьником, под руководством профессора Г. В. Троицкого выполнил первую научную работу на кафедре биохимии и выступил на научной конференции.

Он окончил школу в 1964 году и поступил в Крымский медицинский институт. Во время учёбы становился неоднократным победителем и призёром на всесоюзных научных студенческих конференциях, был награждён грамотой Министерства здравоохранения СССР.

В 1970 году окончил институт.

В 1970—1971 годах — старший лаборант, с 1971 по 1982 годы — ассистент кафедры детских инфекционных болезней.

1972 — кандидат медицинских наук.

1983 — доктор медицинских наук.

1983—1984 — профессор кафедры педиатрии ФУВ, 1984—1989 — заведующий этой кафедрой.

1984 — врач-педиатр высшей категории; профессор.

1989—1996 — ректор Крымского медицинского института.

В 1995 году стал членом Академии технологических наук Украины.

1996—2007 — заведующий кафедрой детских инфекционных болезней.
С 2007 года заведует курсом одноимённой кафедры.

С 1997 по 2007 годы был экспертом ВАК Украины по терапевтическим специальностям.

Входил в редколлегии украинских журналов «Здоровье ребёнка» и «Таврический медико-биологический вестник», росийских журналов «Педиатрия», «Инфекционные болезни» и других.

Семья 
Сестра: Богадельникова Ирина Владимировна, врач-пульмонолог, профессор.

Есть дочери.

Научные достижения 

Основной круг научных интересов: патогенез, клиника и лечение острых кишечных инфекций, инфекционно-токсического шока, пневмоний, дифференциальная диагностика инфекционных болезней. В последние годы стал изучать философские вопросы медицины, взаимоотношения микроорганизмов и человека, проводить анализ летальных случаев.

Автор 38 монографий и учебников, 452 научных статей; подготовил 5 докторов и 26 кандидатов медицинских наук, 4 магистров медицины.

Награды и премии 
 Лауреат Государственной премии Республики Крым (1995).
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (1996).
 Лауреат премии Совета Министров Автономной республики Крым Украины (2002).
 Лауреат медали преподобного Агапита Печерского.

Библиография

Основные труды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Третьякова О. С. Так кто же ты есть, человек? : Рец. на «Этюды о человеке и микроорганизмах» профессора И.В. Богадельникова (Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2014)  // Здоровье ребёнка. — 2014.

Избранные статьи 
 Богадельников И. В. Вакцинация как элемент культуры // Здоровье ребёнка. — 2009. — № 3(18). — С. 100-102.
 Богадельников И. В. Роль герпесвирусной инфекции в организме человека // Сучасні медичні технології. — 2009. — № 3. — С. 57-61.
 Богадельников И. В., Вяльцева Ю. В. Поле битвы — апоптоз // Перинатология и педиатрия. — 2009. — № 3 (39). — С. 159/2.
 Богадельников И. В., Мужецкая Н. И., Вяльцева Ю. В. Микробиота — невидимый орган человеческого организма  // Здоровье ребёнка. — 2011. — № 8(35).
 Богадельников И.В., Здырко Е.В., Прокудина Л.И., Бобрышева А.В., Бездольная Т.Н. После этого — не значит вследствие этого  // Здоровье ребёнка. — 2011.
 Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Смирнов Г.И. Инфекцию в карман не спрячешь  // Здоровье ребёнка. — 2012.
 Богадельников И.В., Вяльцева Ю.В., Каримов И.З., Дегтярева А.А., Мазинова Э.Р., и др. Лейшманиоз — сюрприз с Востока  // Здоровье ребёнка. — 2012.
 Богадельников И. В., Крюгер Е. А. Последнее слово будет за микробами?  // Клиническая инфектология и паразитология . — 2012. — № 2. — С. 4-12.
 Богадельников И.В., Вяльцева Ю.В., Кравченко Н.Г., Сюрина Н.А., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н. Дождались…  // Здоровье ребёнка. — 2013. (Резюме. В статье представлена новая педиатрическая проблема: ВИЧ-отрицательные дети, рожденные от ВИЧ-позитивных матерей, требуют наблюдения и коррекции иммунитета. Выводы подтверждаются клиническим случаем)
 Богадельников И.В., Бобрышева А.В., Крюгер Е.А., Ильин А.В., Смирнов Г.И. Проблемы сегодняшней вакцинологии  // Здоровье ребёнка. — 2013.
 Богадельников И.В., Бобрышева А.В., Вяльцева Ю.В., Черняева Е.С. Энцефалит, вызванный антителами к NMDA-рецепторам нейронов // Здоровье ребёнка. — 2013.
 Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н., и др. «Угадай мелодию», или многокомпонентные циклические и нециклические инфекционные процессы в практике педиатра // Здоровье ребёнка. — 2013.
 Богадельников И.В., Усова С.В., Бобрышева А.В., Бездольная Т.Н., Соболева Е.М. Заграница нам поможет? Случай висцерального лейшманиоза в Крыму  // Здоровье ребёнка. — 2013. (см. Висцеральный лейшманиоз)
 Богадельников И.В., Мужецкая Н.И., Крюгер Е.А. Panta rhei1, или современное представление об инфекционных процессах  // Здоровье ребёнка. — 2014.
 Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Мужецкая Н.И. Инфицирование и заражение — ключевые моменты возникновения инфекционной болезни  // Здоровье ребёнка. — 2014.
 Богадельников И.В., Вяльцева Ю.В., Кравченко Н.Г., Сюрина Н.А., Мазинова Э.Р., Дядюра Е.Н. ВИЧ-экспонированные незараженные дети  // Международный неврологический журнал. — 2014.
 Богадельников И. В., Смирнов Г. И. Особенности течения инфекционных и эпидемических процессов в настоящее время  // Актуальная инфектология. — 2013.
 Богадельников И.В., Вяльцева Ю.В., Мужецкая Н.И. Инфекционный процесс как инструмент эволюции человека  // Актуальная инфектология. — 2014.
 Богадельников И.В., Бобрышева А.В., Крюгер Е.А., Мужецкая Н.И. К вопросу о причинности в медицине  // Актуальная инфектология. — 2014.
 Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Мужецкая Н.И. Новые горизонты инфектологии  // Актуальная инфектология. — 2014.
 Богадельников И.В., Крюгер Е.А., Бобрышева А.В., Вяльцева Ю.В., Кравченко Н.Г. и др. Появление новой педиатрической проблемы — неВИЧ-инфицированные дети, рожденные от ВИЧ-позитивных матерей, получавших антиретровирусные препараты во время беременности  // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. — 2014.
 Богадельников И. В., Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Мужецкая Н. И. Возможные перспективы развития современной инфектологии  // Детские инфекции. — 2015. — Т. 14. — № 2. — С. 69-72. 
 Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Богадельников И. В. Синдром лимфоаденопатии у детей — тактика врача  // Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования: сб. ст. по материалам I Международной научно-практической конференции «Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования». — № 1(1). — М., Изд. «Интернаука», 2017. — С. 22-32.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» — Курс детских инфекционных болезней — Богадельников Игорь Владимирович 
 Способ получения пищевого концентрата полифенолов винограда (соавтор патента) 
 Патент 1837233: Способ прогнозирования течения острой пневмонии у детей 
 II МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС «Актуальные вопросы врачебной практики» 2-4 сентября 2015 г., г. Ялта (член президиума) 
 Список публикаций И. В. Богадельникова // eLIBRARY.ru

Инфекционисты по алфавиту
Инфекционисты СССР
Инфекционисты Украины
Инфекционисты России
Педиатры СССР
Педиатры Украины
Педиатры России
Медики Крыма
Изобретатели СССР
Изобретатели Украины
Изобретатели России
Выпускники учебных заведений Ялты
Доктора медицинских наук
Выпускники Крымского государственного медицинского университета
Преподаватели КГМУ имени С. И. Георгиевского
Ректоры вузов Крыма